De Staay is een verdwenen veerhuis/herberg/brouwerij/boerderij op de westoever van de Maas in de wijk Ubroek, in de Nederlandse plaats Venlo. Tot de Napoleontische tijd lag het in de voormalige gemeente Maasbree.

Herkomst van de naam 
De naam Staay moet zijn afgeleid van het Romeinse woord voor halteplaats, namelijk statio. Dit zou betekenen dat er in de Romeinse tijd al een bouwwerk zou hebben bestaan, al is dat niet met zekerheid te zeggen. Wel is middels archeologisch onderzoek gebleken dat in de directe omgeving een Romeinse weg als aftakking van de Heirbaan Maastricht-Blerick-Nijmegen moet hebben gelegen naar de Maas.

Geschiedenis

Herberg/boerderij en veerhuis 

Het bouwwerk moet in ieder geval zijn gebouwd vóór 1560, getuige een kaart uit 1560 gemaakt door Jacob van Deventer. Daarvóór moet er tevens een veerhuis hebben gelegen, dat in de loop der tijd in verval is geraakt. In 1560 had het de functie van boerderij. Tijdens de bouw van het naastgelegen Fort Sint-Michiel tussen 1641-1643 kreeg het weer de oude functie als veerhuis terug. In 1812 besloot Napoleon Bonaparte middels keizerlijk decreet dat zowel het fort als ook het veerhuis niet langer tot het grondgebied van Maasbree zou behoren, maar tot het grondgebied van de aan de overzijde van de Maas gelegen stad Venlo.
Het veerhuis bleef in functie tot 1866. In 1929 brandden schuur en stallen af, en werden opnieuw opgebouwd. De boerderijfunctie bleef bestaan tot 1936 bestaan. Tijdens de Tweede Wereldoorlog raakte het pand dusdanig beschadigd dat het geen nut meer had om een nieuw pand op de restanten te bouwen, en werd daarom na afloop van de oorlog gesloopt.

Brouwerij 

De Staay was ook een van de ten minste drie brouwerijen in Blerick. Er werd vooral altbier gebrouwen. De oorspronkelijk uit Flémalle afkomstige Matthieu Houba begon in 1705 een brouwerij in de boerderij annex veerhuis. In eerste instantie brouwde hij alleen voor de gasten van het veerhuis, maar later verkocht hij ook zijn bier in het dorp. Nazaten van Houba bleven tot 1833 als brouwer actief, waarna het werd verkocht aan ene Gerard van der Pasch. Deze behield eveneens de brouwerijfunctie tot zijn dood in 1876.

Nieuwe locatie en functie 
In het centrum van Blerick is in 1974 een wijk- en winkelcentrum gebouwd met dezelfde naam, dat door verschillende verenigingen werd gebruikt; onder andere door de carnavalsvereniging de Wortelepin. Dit wijkcentrum heeft bestaan tot 2009, maar werd toen afgebroken, voornamelijk vanwege de slechte staat waarin het verkeerde. Er was gedurende de jaren van zijn bestaan namelijk nauwelijks onderhoud aan dit centrum verricht. In dat jaar werd er een nieuw winkelcentrum gebouwd op dezelfde plaats.

Nederlandse brouwerij
bouwwerk in Venlo